Sürder ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Benedikt Sürder (1841–1916), ehem. Bürgermeister von Schlebusch
 Heinrich Sürder (1871–1951), ehem. Bürgermeister von Schlebusch